Oese steht für:
 Oese (Basdahl), Ortsteil der Gemeinde Basdahl im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Oese (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Oese (Hönne), Nebenfluss der Hönne im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 alternative Schreibweise für Öse (Nethe), Nebenfluss der Nethe im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

 Oese (Märjamaa), Dorf in der Landgemeinde Märjamaa in Estland
 Oese (Põhja-Pärnumaa), Dorf in der Landgemeinde Põhja-Pärnumaa in Estland

Oese ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Oese (1926–2012), deutscher Pferdesportfunktionär und Fachautor für Pferdesport
 Erik Oese (* 1987), deutscher Voltigierer
 M. Oese, Pseudonym des estnischen Volkskundlers, Ethnologen und Dichters Matthias Johann Eisen (1857–1934)

OESE steht für:
 Office of Elementary and Secondary Education, US-amerikanische Bildungsbehörde im Bildungsministerium der Vereinigten Staaten

Siehe auch: 
 Öse

Abkürzung